Зандворт 1936 — шахматный турнир, проходивший с 18 июля по 2 августа 1936 г. в нидерландском городе Зандворт.

Соревнование было проведено в промежутке между крупнейшими международными турнирами того года: в Москве и в Ноттингеме.

Наряду с признанными звездами в турнире участвовали восходящая звезда мировых шахмат П. П. Керес, один из лидеров сборной Австрии А. Беккер и сильнейшие голландские мастера.

Турнир завершился убедительной победой американского гроссмейстера Р. Файна, который на очко опередил действующего на тот момент чемпиона мира М. Эйве. Бороться за победу в соревновании Эйве помешала обидная осечка в партии с Е. Д. Боголюбовым: пытаясь выиграть равную позицию, Эйве попал под связку и остался без фигуры. Удачно выступил в турнире Керес, разделивший 3—4 места с опытнейшим С. Г. Тартаковером.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1936 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Зандворте
Июль 1936 года
Август 1936 года
Спорт в Нидерландах в 1936 году